Известковый — название населённых пунктов в России:

 Известковый — посёлок в Майминский районе Республики Алтай.
 Известковый — посёлок городского типа в Облученском районе Еврейской автономной области.
 Известковый — посёлок в Кемеровском районе Кемеровской области.
 Известковый — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Известковый — посёлок в Амурском районе Хабаровского края.

См. также 
 Известковый карьер
 Гжельский Известковый Завод
 Посёлок Известкового завода
 Известковый переулок
 Известковая
 Известковое